А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ю · Я__БЕЗСЪДЪРЖАНИЕ__

Описани са официалните парични единици и подразделенията им в 187 държави и класирането им според броя на страните, в които основното им име е едно и също.

*Всички подразделения представляват 0,01 от основната единица. Случаите, в които това е различно са означени в текста

Най-разпространените парични единици по броя на страните 
Евро – 26: Австрия, Андора, Белгия, Ватикана, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Косово, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Португалия, Сан Марино, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора.
Франк – 23: CFA – 13: Бенин, Буркина Фасо, Габон, Гвинея-Бисау, Екваториална Гвинея, Камерун, Република Конго, Кот д'Ивоар, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Чад; CHF – 2: Швейцария, Лихтенщайн;Други франкове – 7: Бурунди, Гвинея, Джибути, Комори, Демократична република Конго, Мадагаскар, Руанда.
Долар – 23: USD – 5: САЩ, Еквадор, Палау, Маршалови острови, Източен Тимор;
Други долари – 18: Австралия, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Бахамски острови, Белиз, Бруней, Гаяна, Доминика, Зимбабве, Канада, Либерия, Намибия, Нова Зеландия, Сингапур, Соломонови острови, Суринам, Тринидад и Тобаго, Фиджи, Ямайка.
Лира – 8: Великобритания, Гибралтар, Египет, Ливан, Малта, Сирия, Судан, Турция.
Динар – 8: Алжир, Бахрейн, Ирак, Йордания, Кувейт, Либия, Сърбия, Тунис.
Песо – 8: Аржентина, Доминиканска република, Колумбия, Куба, Мексико, Уругвай, Филипини, Чили.
Рупия – 8: Индия, Индонезия, Мавриций, Непал, Пакистан, Сейшелски острови, Шри Ланка.
Крона – 5: Дания, Исландия, Норвегия, Чехия, Швеция.
Риал – 5: Иран, Йемен, Катар, Оман, Саудитска Арабия.
Шилинг – 4: Кения, Сомалия, Танзания, Уганда.
Рубла – 2: Беларус, Русия.
Лея – 2: Молдова, Румъния.
Вон – 2: Северна Корея, Южна Корея.
Манат – 2: Азербайджан, Туркменистан.
Дирхам – 2: Мароко, Обединени арабски емирства.
Квача (куача) – 2: Замбия, Малави.
Лев – 1: България.
Юан – 1: Китай.
Йена – 1: Япония.
Реал – 1: Бразилия.
Денар – 1: Македония.
Марка – 1: Босна и Херцеговина.
Бир – 1: Етиопия.
Ескудо – 1: Кабо Верде.
Накфа – 1: Еритрея.
и др.

!

Списъци